Сафир — многозначный термин.

 Сафи́р — то же, что сапфир.

Еврейская фамилия 
 Сафир, Михаил Павлович (1895—1981) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Сафир, Мориц Готлиб (1795—1858) — австрийский писатель-сатирик и журналист еврейского происхождения.
 Сафир, Раиса Давидовна (1909—2003) — французская художница.
 Сафир, Уильям (1929—2009) — американский журналист, колумнист газеты The New York Times, лауреат Пулитцеровской премии.

Другое 
 «Сафир» ( — ) — семейство ракет-носителей, созданных в Иране.
 «Сафир-2» ( — ) — ракета-носитель семейства Сафир, созданная в Иране.
 «Симург», другое название «Сафир-2» — разрабатываемая иранская ракета-носитель лёгкого класса.